Ната́лья И́горевна Алексе́ева (урождённая Кутяко́ва; род. 28 ноября 1986, Ковров, Владимирская область, СССР) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке. Многократный призёр чемпионатов России, серебряная медалистка летней Универсиады 2009 года. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Наталья Кутякова родилась и выросла в Коврове. Родители работали на местном заводе имени Дегтярёва, а в прошлом сами были спортсменами и приучали своих детей вести активный образ жизни. Наталья с 10 лет начала тренироваться под руководством Олега Баранова, который научил её основам лёгкой атлетики, после чего передал в группу своего брата, Александра, для дальнейшей работы над повышением спортивного мастерства. Основной специализацией юной спортсменки стал прыжок в длину. В 14 лет Наталья стала победительницей первенства России в своей возрастной категории. Выиграв ещё несколько медалей на юношеских и юниорских соревнованиях, она получила серьёзную травму, из-за которой не могла полноценно выступать и тренироваться на протяжении 3 лет. В ходе восстановления совместно с тренером было принято решение попытать свои силы в тройном прыжке.

Смена дисциплины произошла успешно и относительно безболезненно. В результате Наталья вышла на новый уровень результатов и стала членом сборной России. Уже в 2008 году она была второй на первенстве России среди молодёжи с высоким личным рекордом 14,32 м. В зимнем сезоне 2009 года завоевала бронзовую медаль чемпионата страны, а летом удачно выступила на Всемирной Универсиаде в Белграде, где стала серебряным призёром.

В 2010 году Кутякова вышла на уровень мировой десятки. С результатом 14,55 м (личный рекорд), показанным на соревнованиях в Стамбуле, она заняла 8-е место по итогам года в списке лучших легкоатлеток в тройном прыжке. Третье место на чемпионате России дало ей право на поездку на чемпионат Европы. Однако турнир сложился для неё неудачно — лишь 19-е место в квалификации (13,94 м). Следующим крупным официальным турниром стало зимнее первенство Европы 2011 в Париже. Во французской столице Наталья смогла выступить получше, выйдя в финал, но оставшись на 6-м месте (14,18 м, в то время как в квалификации она была лучшей с результатом 14,44 м, которого бы хватило в финале для «бронзы»). В июне она установила личный рекорд 14,67 м на турнире в испанской Уэльве. А спустя 2 недели внесла свой вклад во второе место сборной на командном чемпионате Европы, заняв 4-е место и заработав 9 зачётных очков.

В последующие годы результаты Кутяковой несколько снизились. В 2013-м ей удался далёкий прыжок на 14,50 м в квалификации чемпионата России, но в финале она показала лишь 13,62 м и осталась 9-й. 2014 год она полностью пропустила из-за травмы, а оправившись от неё, под фамилией Алексеева стала серебряным призёром чемпионата России в помещении 2015 — 14,08 м.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Натальи Алексеевой на сайте all-athletics.com
 Профиль Натальи Алексеевой на сайте ВФЛА

Прыгуны тройным России
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Владимирской области